Es gibt zwei Gleichungen, die als Thomson-Gleichung bezeichnet werden. Beide gehen auf den Physiker William Thomson, 1. Baron Kelvin zurück:

 Die Thomson-Gleichung zur mathematischen Beschreibung des Zusammenhangs von Innendruckerhöhung und Oberflächenkrümmung bei kleinen Flüssigkeitstropfen, siehe Kelvingleichung.

 Die Thomsonsche Schwingungsgleichung zur Berechnung der Resonanzfrequenz in der Elektrotechnik.